Firenzuola steht für:
 Firenzuola (Toskana), eine Gemeinde am Fuße des Apennin in der Provinz Florenz
 Firenzuola, Ortsteil der Gemeinde Acquasparta

Firenzuola ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Agnolo Firenzuola (1493–1543), italienischer Dichter